Elatreus () bezeichnet verschiedene Gestalten der griechischen Mythologie:

 Elatreus (Phaiake), ein Phaiake
 Elatreus (Kyklop), ein Kyklop